Владимир Четвериков:
 Четвериков, Владимир Анатольевич (1940—2000) — советский актёр театра и кино.
 Четвериков, Владимир Иванович (1943—1992) — советский художник.
 Четвериков, Владимир Юрьевич (1950—2020) — советский и российский футбольный тренер.